Els dvinosaures (Dvinosauria) son un subordre extint d'amfibis temnospòndils que apareix a la revisió cladística del grup feta per Yates and Warren l'any 2000.
Representen un grup primitiu de tetràpodes semi o totalment aquàtics que existiren des del Carbonífer Superior fins al Triàsic Inferior i que prosperaren i foren més comuns durant el Permià.

Descripció 
Les seves característiques distintives son la reducció de l'osca òtica i l'existència de 28 o més vèrtebres presacrals.

Filogènia 
Cladograma dels dvinosaures segons Englehorn et al. 2008:

Cladograma segons Schoch de 2013:

Cladograma segons Cisneros et al. 2015:

La família dels Eobrachyopidae és parafilètica.

Notes i referències 

 Laurin, M. i Steyer, J-S (2000) Phylogeny and Apomorphies of Temnospondyls, The Tree of Life Web Project

Enllaços externs 
 Temnospondyli: Limnarchia a Palaeos
 Dvinosauria a Mikko's Phylogeny Archive (cladograma basat en el de Yates i Warren de 2000)
  Subordre †Dvinosauria - Jerarquia Científica a The Taxonomicon

Temnospòndils del Carbonífer
Temnospòndils del Permià
Temnospòndils del Triàsic